Frédéric-Louis Allamand – botanico svizzero
 Georges Allamand – politico francese
 Olivier Allamand – ex sciatore freestyle francese